Brusewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Brusewitz (1881–1950), schwedischer Politikwissenschaftler
 Ellen Brusewitz (1878–1952), schwedischer Tennisspieler
 Gunnar Brusewitz (1924–2004), schwedischer Illustrator